Tajner ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Tajner (* 1958), polnischer Skispringer
 Leopold Tajner (1921–1993), polnischer Skisportler
 Tomisław Tajner (* 1983), polnischer Skispringer
 Władysław Tajner (1935–2012), polnischer Skisportler
 Wojciech Tajner (* 1980), polnischer Skispringer

Siehe auch: Theiner